Шалай:

Фамилия 
 Шалай, Александр Семёнович (1879—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Шалай, Виктор Владимирович (род. 1950) — советский и российский инженер-энергетик, ректор ОмГТУ (2007—2015).
 Шалай, Сергей Георгиевич (род. 1974) — белорусский футболист.

Прочее 
 Шалый (Шалай) — легендарный родоначальник ряда российских дворянских родов.

См. также 
 Шалаи
 Шаллаи
 Шалаев